Khanato di Avar – khanato del Caucaso
 Khanato degli Avari – khanato degli Avari